Gengangere har flere betydninger:
 Gengangere - i nordiske sagn, et overnaturligt væsen.
 Gengangere (drama) - drama af Henrik Ibsen.